Petronianus ist das Cognomen folgender Personen:
 Galeo Tettienus Petronianus, Suffektkonsul 76
 Servius Cornelius Dolabella Petronianus, römischer Politiker und Senator
 Valerius Petronianus (315–320 A. D)